Der Name Laerdal bezeichnet:

 die norwegische Kommune und Ort Lærdal
 den norwegischen Medizinproduktehersteller Laerdal